pleśniawka – powierzchowna infekcja błony śluzowej jamy ustnej wywołana drożdżakiem Candida albicans
 pleśniawka – choroba ryb wywołana przez protisty grzybopodobne z rodziny Saprolegniaceae